Крестцо́во-подвздо́шный суста́в () — тугой сустав (амфиартроз), образованный соприкасающимися ушковидными суставными поверхностями крестца и подвздошной кости.

Анатомия 
Крестцово-подвздошный сустав является парным, соединяет крестец и подвздошные кости, согласно классификации относится к тугим суставам или амфиартрозам. 

Суставные поверхности: ушковидные поверхности () подвздошных костей и крестца, плоские, покрыты волокнистым хрящом.

Суставная капсула прикреплена по краю суставных поверхностей и плотно натянута, полость сустава щелевидная.

Связочный аппарат: сустав удерживают крестцово-подвздошные межкостные связки (), расположенные в виде коротких пучков между подвздошной бугристостью и крестцом — самые прочные связки человеческого тела, служащие осями вращения возможных движений крестцово-подвздошного сочленения. Дополнительно сустав укрепляют связки, закрепленные между крестцом и подвздошной костью: спереди — вентральная (), сзади — дорзальная () и подвздошнолюмбальная связка () протянувшаяся от поперечного отростка V поясничного позвонка к подвздошному гребню ().

Кровоснабжение: ветви поясничной (), подвздошно-поясничной () и наружной крестцовой () артерий. Венозный отток осуществляется в одноимённые вены.

Лимфоотток: по глубоким лимфатическим сосудам в поясничные и подвздошные лимфатические узлы ().

Иннервация:
Иннервация капсулы сустава осуществляется ветвями поясничного и крестцового сплетений.

Изображения

См. также 

 Таз
 Крестец
 Крестцовая кость
 Подвздошная кость

 Суставы
 Амфиартроз
 Лобковый симфиз
 Тазобедренный сустав

Примечания

Ссылки 

Суставы